Kindred és una població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord. Segons el cens del 2000 tenia una població de 614 habitants.

Demografia 
Segons el cens del 2000, Kindred tenia 614 habitants, 248 habitatges, i 167 famílies. La densitat de població era de 237,1 hab./km².

Dels 248 habitatges en un 38,3% hi vivien nens de menys de 18 anys, en un 56,9% hi vivien parelles casades, en un 6,5% dones solteres, i en un 32,3% no eren unitats familiars. En el 28,2% dels habitatges hi vivien persones soles el 12,5% de les quals corresponia a persones de 65 anys o més que vivien soles. El nombre mitjà de persones vivint en cada habitatge era de 2,48 i el nombre mitjà de persones que vivien en cada família era de 3,06.

Per edats la població es repartia de la següent manera: un 30,8% tenia menys de 18 anys, un 5,2% entre 18 i 24, un 35% entre 25 i 44, un 15,5% de 45 a 60 i un 13,5% 65 anys o més.

L'edat mediana era de 34 anys. Per cada 100 dones de 18 o més anys hi havia 93,2 homes.

La renda mediana per habitatge era de 43.250 $ i la renda mediana per família de 49.091 $. Els homes tenien una renda mediana de 31.607 $ mentre que les dones 22.167 $. La renda per capita de la població era de 18.314 $. Entorn del 4,6% de les famílies i el 6,2% de la població estaven per davall del llindar de pobresa.

Poblacions més properes 
El següent diagrama mostra les poblacions més properes.

Referències 

Comtat de Cass (Dakota del Nord)
Ciutats de Dakota del Nord